pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 Pomnik Józefa Piłsudskiego na placu Biegańskiego w Częstochowie
 pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Katowicach
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Krakowie
 pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie
 pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
 pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu
 Obelisk Józefa Piłsudskiego w Otwocku
 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Przemyślu
 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Soli
 Ławeczka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie
 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Toruniu
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Turku
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie (pl. Piłsudskiego)
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Belweder)
 pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Akademia Wychowania Fizycznego)
 Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
oraz
 Pomnik Józefa Piłsudskiego przy ul. Krakowskiej w Częstochowie (nieistniejący)
 pomnik Józefa Piłsudskiego w hucie Baildon w Katowicach (nieistniejący)
 pomnik Józefa Piłsudskiego i Czynu Niepodległościowego w Krakowie (niezrealizowany)
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Forcie Winiary w Poznaniu (nieistniejący)
Pomnik Józefa Piłsudskiego przy ul. Rolnej w Poznaniu (nieistniejący)
Pomnik Józefa Piłsudskiego w Ławicy pod Poznaniem (nieistniejący)

!